Brixia puede referirse a:

 Brescia, ciudad italiana denominada Brixia en la antigüedad.
 (521) Brixia, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
 Brixia Tour, carrera ciclista profesional por etapas que se disputa anualmente en la Provincia de Brescia, Lombardía (Italia).